Schloss Neukirchen  bezeichnet 

 Schloss Neukirchen an der Enknach
 Wasserschloß Klaffenbach
 Schloss Neukirchen (Erzgebirge)
Siehe auch:
 Burgstall Neukirchen
 Schloss Neunkirchen
 Schloss Neunkirch